

Filmografija

Televizijska pojavljivanja

Vanjske poveznice 

Filmografije